Henoch lub Enoch – hebrajskie imię męskie

Postacie biblijne o imieniu Henoch 
 Henoch – syn Jereda i ojciec Metuzelacha. Rzekomy autor i bohater apokryficznej Księgi Henocha
 Henoch – syn Kaina i ojciec Irada
 Henoch – wnuk Abrahama i Ketury, syn Midiana
 Henoch – syn Rubena

Inne 
 Henoch – biblijne miasto

Zobacz też 
 Księga Henocha